Osoby o tym nazwisku:
 Borys (Razumow) – prawosławny biskup
 Jan (Razumow) – prawosławny biskup
 Michaił Razumow – radziecki działacz partyjny